Уступ — крутий, інколи прямовисний обрив, що розділяє дві поверхні, розміщені на різній висоті.

 Уступ (гірництво) — частина товщі гірських порід або частини вибою.
 Уступ (фізична географія) — асиметрична гірська гряда з крутим схилом.
 Великий Уступ або Уступ Роджерса — гірська система Південної Африки.
 Уступ (астрономія) — термін для позначення назв уступів на поверхні небесних тіл.
 Уступ Тосканеллі — уступ на поверхні Місяця.